és un polític català d'ideologia d'ultradreta, llicenciat en Ciències Físiques (1968) i Catedràtic de Física Atòmica i Nuclear a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1989.

Escriu regularment a diversos mitjans de comunicació de dreta com el diari La Razón o La Gaceta de los Negocios o al seu blog personal hostatjat a Periodista Digital.

Biografia 
Descendent de diverses de les famílies de l'alta burgesia barcelonina, entre els seus parents hi ha el pintor Josep Maria Vidal-Quadras, membre del Cercle Artístic de Sant Lluc.

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona el 1969, va ser Premi Extraordinari de Doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1975. El 1983 va rebre el Premi "Energia Nuclear" de la Junta d'Energia Nuclear.

El 1988 va ser nomenat catedràtic de Física Atòmica i Nuclear a la Universitat Autònoma de Barcelona, sent vocal del Consell de Seguiment sobre Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica de Catalunya (1984-1992) i director del Servei de Física de Radiacions de la UAB (1984-1992). També ha tingut labor investigadora i docent en el Centre de Recerques Nuclears d'Estrasburg, en l'University College de Dublín i en el col·legi "La Immaculada" dels maristes de Barcelona.

Trajectòria política 
Ha estat president del Partit Popular de Catalunya (1991-1996), diputat al Parlament de Catalunya (1988-1999) i senador designat pel Parlament de Catalunya (1995-1999). El 1993 creà la Fundación Concordia per reforçar el seu discurs espanyolista.

Fins a 2014 va ser eurodiputat i vicepresident primer del Parlament Europeu (va ser triat el 1999 i reelegit el 2004). Per a les eleccions al Parlament Europeu de 2014 va deslligar-se del PP i es va presentar amb Vox, un nou partit de caràcter ultraconservador i espanyolista, sense arribar a treure representació.

Controvèrsia 
El maig de 2009, el Partit dels Socialistes de Catalunya inclogué en un cartell de propaganda electoral de les eleccions al Parlament Europeu de 2009 la direcció del lloc web corresponent a l'article dedicat a la figura de Vidal-Quadras de la viquipèdia en castellà. En aquest cartell només apareixia enllaç a la Viquipèdia sobre un fons vermell; un fet que fou noticiable.

Obres 
 Cuestión de fondo (1993) 
 En el fragor del bién y del mal (1997) 
 La derecha: ¿Qué era? ¿Qué es? (1997) 
 Amarás a tu tribu (1998) 
 La constitución traicionada (2006)

Referències

Enllaços externs 

 Fitxa al Parlament Europeu 
 Fitxa al Senat Espanyol 
 Fundación Concordia  

Professors de la Universitat Autònoma de Barcelona
Diputats catalans al Congrés dels Diputats pel PP
Diputats al Parlament de Catalunya pel PP
Diputats catalans del sud al Parlament Europeu
Alumnes barcelonins de la UAB
Regidors a l'Ajuntament de Barcelona pel PP
Sionistes espanyols
Militants de Vox
Jueus catalans del sud contemporanis
Naixements del 1945